Belgische Karate Associatie, een voormalige Belgische karatebond
 Bundeskriminalamt (Duitsland), de Duitse federale recherchedienst